Педесето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1952. године.

Преглед 
Такмичило се укупно четрнаест клубова, ФК Хонвед је освојио првенство, што му је била трећа титула шампиона Мађарске. Хонвед је освојио титулу испред ФК Башће и ФК Ујпешт Доже.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1952.
Фудбал у 1952.